Хабар (від араб. خَبَر‎ — «новина, повідомлення»), заст. базари́нка, басари́нка, або — гроші або інші матеріально цінні речі, які передаються посадовій особі.
 Хабар (телеканал), «Хабар» — агентство, телеканал.
 Хабар (газета), Хабар (Звістки, Звістка) — республіканська суспільно-політична газета хакаською мовою, що видається в Хакасії.